Birni steht für:

 Birni Ader, Dorf in Ader, Niger
 Birni (Benin), Arrondissement in Benin
 Birni (Zinder), historischer Stadtkern von Zinder, Niger